Gute Freunde ist Filmtitel von: 
 Gute Freunde (2000)
 Gute Freunde (2009)
 Tatort: Gute Freunde, TV Episode (2001)
Weiteres:
 Gute Freunde (Spiel)
Siehe auch:
 Gutfreund
 Guttfreund
 So gute Freunde
 Von wegen nur gute Freunde!